Sudhanakumâra (chinois: 善財童子; pinyin: Shàncái tóngzi; Wade-Giles: Shan-Ts'ai-t'ung-tzu, souvent simplifié en 善財 tout court) le "garçon de la richesse bienveillante", est le principal protagoniste du plus long chapitre de l'Avatamsaka Sutra.

Il est considéré comme un disciple du Bouddha Shakyamuni, et doit son nom au fait qu'au moment de sa naissance, toutes sortes de trésors surgirent du sol. Il sert d'exemple à tous les pratiquants débutants de la voie du bodhisattva. Après avoir formulé le vœu d'atteindre le suprême éveil juste et parfait (anuttarasamyaksambodhi), il a commencé son étude auprès du bodhisattva mahâsattva Manjushri puis s'est dirigé vers le sud afin de consulter des expérimentés et parfaire ses pratiques. Après avoir visité 53 sages de secteurs divers, il a finalement rempli les conditions nécessaires pour entrer dans le monde du dharma (dharmadhâtu).

Avec Longnü (chinois simplifié : 龙女 ; chinois traditionnel : 龍女 ; pinyin : Lóngnǚ ; sanskrit : nāgakanya; vietnamien : Long nữ), traduit par Fille du Dragon, ils sont considérés comme des acolytes d'Avalokiteśvara , compte tenu de leurs rôles respectifs dans le Sūtra du Lotus et l'Avataṃsaka sūtra, et ce, même s'ils ne sont mentionnés ensemble sur aucun texte connu à ce jour..

Notes 

Bouddhisme en Chine
Mahâyâna